Yerba Buena – nazwa San Francisco w latach 1846–1847
 Yerba Buena – wyspa leżąca w zatoce San Francisco
 Yerba Buena – miasto w prowincji Tucumán w Argentynie